Суе́н-ан-Соло́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 65 км на південний захід від Орлеана, 25 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 629 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1518,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суен-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту географії
 Суен-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суен-ан-Солонь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суен-ан-Солонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суен-ан-Солонь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер